Tenisový turnaj ATP Abierto Mexicano Telcel 2012 se konal ve dnech 27. února – 3. března v mexickém Acapulcu venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 500 series. Odměny činily 1 155 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  'David Ferrer (vítěz)
  Nicolás Almagro (čtvrtfinále)
  Gilles Simon (1. kolo)
  Kei Nišikori (2. kolo)
  Florian Mayer (2. kolo)
  Juan Mónaco (1. kolo, skreč)
  Marcel Granollers (2. kolo)
  Fernando Verdasco (finále)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi divokou kartu do turnaje:
  Daniel Garza
  Santiago González
  David Nalbandian
  Cesar Ramirez

Následující hráči se probojovali do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Facundo Bagnis
  Juan Sebastián Cabal
  Alessandro Giannessi
  Pere Riba

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Čtyřhra

Nasazení párů 
  František Čermák /  Filip Polášek (semifinále)
  Santiago González /  Christopher Kas (1. kolo)
  Eric Butorac /  Bruno Soares (1. kolo)
  Daniele Bracciali /  Juan Sebastián Cabal (čtvrtfinále)

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Abierto Mexicano Telcel
ATP World Tour 2012